Schaus:
 Fred Schaus, un ancien joueur, entraîneur de basket-ball américain (1925 - 2010).
 Molly Schaus, une joueuse de hockey sur glace américaine (1988).
 Nadja Schaus, une joueuse allemande de volley-ball (1984).
 William Schaus, un entomologiste américain (1858 - 1942).

Patronyme luxembourgeois